Toponímia: Five Corners (Washington), localitat estatunidenca
 Cinema: Five Corners, pel·lícula estatunidenca de 1988 dirigida per Tony Bill, doblada al català amb el títol Cinc cantonades